

Брансвік — місто, штат Джорджія
 Брансвік — місто, штат Мен
 Брансвік — місто, штат Меріленд
 Брансвік — місто, штат Міссурі
 Брансвік — місто, штат Нью-Йорк
 Брансвік — місто, штат Північна Кароліна
 Брансвік — місто, штат Огайо
 Брансвік — місто, штат Вермонт
 Брансвік — місто, штат Вісконсин
 Брансвік — селище, штат Небраска
 Брансвік — переписна місцевість, штат Мен

Брансвік — найбільший півострів у чилійській області Магальянес-і-ла-Антарктика-Чілена